Џон Бејлиол (1248 – Châteaux de Hélicourt, 25. новембар 1314)
је био краљ Шкотска из династије House of Balliol. Био је син John I de Balliol и Dervorguilla of Galloway.

Породично стабло 

Умрли 1314.
Шкотски краљеви